Essertines puede referirse a:
 Essertines-en-Châtelneuf, localidad y comuna de Francia, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Loira, en el distrito y cantón de Montbrison
 Essertines-en-Donzy, población y comuna francesa, situada en la región de Ródano-Alpes, departamento de Loira, en el distrito de Montbrison y cantón de Feurs
 Essertines-sur-Rolle, comuna suiza del cantón de Vaud, situada en el distrito de Nyon 
 Essertines-sur-Yverdon, comuna suiza del cantón de Vaud, situada en el distrito de Gros-de-Vaud